Voorwerk (vesting), een deel van een vesting
Voorwerk (boerderij), een soort boerderij, met name in Groningen
Voorwerk (Friesland), buurtschap in de provincie Friesland
Voorwerk (boek), het deel van een boek dat o.a. het titelblad, voorwoord, inhoudsopgave en inleiding bevat